The American Adventure peut désigner :
 The American Adventure, une attraction du complexe de loisirs Walt Disney World Resort, situé en Floride, États-Unis ;
 The American Adventure, le deuxième album du groupe de rock anglais The Electric Soft Parade.

Voir aussi 
 American Adventure Theme Park, un ancien parc à thèmes anglais